Magic Roundabout bezeichnet:
 The Magic Roundabout, eine Kinder-Fernsehserie mit dem deutschen Namen Das Zauberkarussell
 danach benannt eine komplexe Variante des Kreisverkehrs in England, siehe Kreisverkehr #Magic Roundabout

Deren Umsetzungen:
 Magic Roundabout (Swindon)
 Magic Roundabout (High Wycombe)
 Magic Roundabout (Hemel Hempstead)
 Magic Roundabout (Colchester)